FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou (celým názvem: Football Club Žďárské strojírny a slévárny Žďár nad Sázavou) je český fotbalový klub, který sídlí ve Žďáru nad Sázavou v Kraji Vysočina. Založen byl v roce 1925. Svůj současný název nese od roku 1995. Od sezony 2014/15 hraje v Moravsko-Slezské Divizi – sk. D (4. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou černá a bílá.

Klub býval pravidelným účastníkem župních či krajských soutěží, což platilo do začátku 80. let 20. století. V sezoně 1981/82 žďárští zvítězili v Jihomoravském krajském přeboru, postoupili do Divize C, kterou ihned v nováčkovské sezoně 1982/83 dokázali vyhrát a postoupit tak do 3. nejvyšší soutěže, II. ČNFL 1983/84.

V sezonách 1987/88 a 1989/90 klub dosáhl svého nejlepšího výsledku, když skončil na 5. místě. Ve třetí nejvyšší soutěži působil celkem 13 ročníků (1963/64, 1983/84 – 1992/93, 2012/13 a 2013/14).

Historické názvy 
Zdroj: 
 1925 – SK Žďár nad Sázavou (Sportovní klub Žďár nad Sázavou)
 1953 – DSO Spartak Žďár nad Sázavou (Dobrovolná sportovní organizace Žďár nad Sázavou)
 1960 – TJ Spartak Žďár nad Sázavou (Tělovýchovná jednota Spartak Žďár nad Sázavou)
 1962 – TJ ŽĎAS Žďár nad Sázavou (Tělovýchovná jednota Žďárské strojírny a slévárny Žďár nad Sázavou)
 1995 – FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou (Football Club Žďárské strojírny a slévárny Žďár nad Sázavou)

Úspěšní odchovanci 
V nejvyšší soutěži nastupovali Julius Kantor, dále pak Josef Kříbala, Jiří Dvořák, Jindřich Dvořák, Richard Jukl, Aleš Chmelíček, Michal Kadlec a Lukáš Michal. Začínal tu také Stanislav Zedníček.

Nejslavnějším z nich je Karel Dvořák – Mistr Evropy hráčů do 23 let z roku 1972, který získal prvoligový titul jak s pražskou Duklou (1976/77), tak brněnskou Zbrojovkou (1977/78). Ve své sbírce má i jedenáct reprezentačních startů za A-mužstvo ČSSR.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1960–1961: I. B třída Jihomoravského kraje – sk. ?
 1961–1963: I. A třída Jihomoravského kraje – sk. A
 1963–1964: Jihomoravský krajský přebor
 1964–1965: I. A třída Jihomoravského kraje – sk. A
 1965–1967: I. A třída Jihomoravského kraje – sk. A
 1968–1969: I. A třída Jihomoravské oblasti – sk. A
 1969–1970: Jihomoravský župní přebor
 1972–1977: I. A třída Jihomoravského kraje – sk. A
 1977–1978: Jihomoravský krajský přebor
 1978–1980: I. A třída Jihomoravského kraje – sk. A
 1980–1982: Jihomoravský krajský přebor
 1982–1983: Divize C
 1983–1991: II. ČNFL – sk. B
 1991–1993: Moravskoslezská fotbalová liga
 1993–1998: Divize D
 1998–2002: Jihomoravský župní přebor
 2002–2004: Přebor Kraje Vysočina
 2004–2012: Divize D
 2012–2014: Moravskoslezská fotbalová liga
 2014– : Divize D

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže 

Poznámky:
 1969/70: V této sezoně byl zkoušen (a po sezoně zrušen) tento systém bodování – za vítězství rozdílem dvou a více branek se vítězi udělovaly 3 body, za vítězství o jednu branku 2 body, za bezbrankovou remízu nezískal bod ani jeden ze soupeřů, při jakékoli jiné remíze si soupeři rozdělili po bodu.
 2001/02: Žďáru nad Sázavou byly odečteny 3 body.
**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou „B“ 

FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou „B“ je rezervní tým Žďáru nad Sázavou, hrající od sezóny 2011/12 I. A třídu Kraje Vysočina (6. nejvyšší soutěž). Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2013/14, kdy se v I. A třídě Kraje Vysočina (6. nejvyšší soutěž) umístil na 1. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1972–1973: Okresní přebor Žďárska
 1976–1980: Okresní přebor Žďárska
 1986–1990: Okresní přebor Žďárska
 1991–1995: I. A třída Jihomoravské župy – sk. B
 1995–1997: I. B třída Jihomoravské župy – sk. D
 1997–1998: I. B třída Jihomoravské župy – sk. A
 2005–2006: Základní třída Žďárska
 2006–2008: Okresní soutěž Žďárska
 2008–2010: Okresní přebor Žďárska
 2010–2011: I. B třída Kraje Vysočina – sk. A
 2011– : I. A třída Kraje Vysočina – sk. B

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

TJ ŽĎAS Žďár nad Sázavou „C“ 

TJ ŽĎAS Žďár nad Sázavou „C“ byl druhý rezervní tým Žďáru nad Sázavou, který se pohyboval převážně v okresních soutěžích.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1974–1975: Okresní přebor Žďárska

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Literatura 
 Přemysl Jílek: Bohatých šest let – ČSTV Brno 1966
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97) – Libri 1997

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

 
Žďár nad Sázavou, FC
Žďár nad Sázavou, FC
Sportovní kluby ve Žďáru nad Sázavou
Fotbal ve Žďáru nad Sázavou